

Patronyme
 Byron Kelleher (1976-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Caoimhín Kelleher (1998-), joueur de football  irlandais.
 Herb Kelleher (1931-2019), avocat milliardaire et dirigeant de compagnies aériennes américaines.
 
 Robert Kelleher (1913-2012), joueur de tennis américain.
 Tim Kelleher (19?-), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain.
 Tim Kelleher (1980-), bassiste américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais